Ruperto de Wittelsbach y Austria-Este (nacido Ruperto María Leopoldo Fernando; Múnich, 18 de mayo de 1869 - Starnberg, 2 de agosto de 1955) fue el primogénito de los últimos reyes de Baviera, Luis III y María Teresa, y como tal, último príncipe heredero de dicho lugar. Entre 1921 y 1955 fue el Jefe de la Casa Real y pretendiente al trono de Baviera.

Biografía

Infancia 
Ruperto nació en Múnich, el mayor de los trece hijos de Luis III y de la archiduquesa María Teresa de Austria-Este, sobrina del duque Francisco V de Módena.

Entre sus ancestros se encuentran los reyes de Francia, los duques de Normandía, luego reyes de Inglaterra y Enriqueta de Inglaterra, hija de Carlos I, por lo cual Ruperto estaba en la línea de la sucesión de los Estuardo.

Sus primeros años de educación desde la edad de siete años fueron tutelados por el barón (Freiherr) Rolf Kreusser, un noble anglo-bávaro.

En su juventud, pasó gran parte de su tiempo en el Castillo Leutstetten, Starnberg, y en la villa de la familia cerca de Lindau, lago de Constanza, donde fue capaz de desarrollar un gran interés en los deportes. Su educación fue tradicional y conservadora, pero se convirtió en el primer miembro de la Casa Real de Baviera en cursar en una escuela pública, cuando estudió en el Maximilian-Gymnasium de Múnich, donde pasó cuatro años. Además de sus estudios académicos y su formación en equitación y baile, en la escuela también se vio obligado a aprender un oficio, y eligió carpintería.

Antes de la Primera Guerra Mundial 
El abuelo de Ruperto, Leopoldo de Baviera, se convirtió en gobernante de facto de Baviera cuando el rey Luis II de Baviera y su sucesor Otón I fueron declarados dementes en 1886. La posición de Ruperto cambió entonces, ya que ingresó en la línea directa de asunción al trono de Baviera.

Después de graduarse de la escuela secundaria, ingresó al Regimiento Real de Guardaespaldas de Infantería de Baviera (Königlich Bayerisches Infanterie-Leib-Regiment) como subteniente. Interrumpió su carrera militar para estudiar en las universidades de Múnich y Berlín desde 1889 hasta 1891. Ascendió al rango de coronel y se convirtió en el comandante del Segundo Regimiento de Infantería del Príncipe Heredero (2nd Infanterie Regiment Kronprinz) pero, a pesar de sus deberes, tuvo oportunidad de viajar mucho por Oriente Medio, India, Japón y China; primero con su ayudante, Otto von Stetten,y más tarde acompañado por su primera esposa.

A la edad de 31 años, el 10 de julio de 1900, en Múnich, Ruperto se casó con su parienta la duquesa María Gabriela de Baviera. Ese mismo año se convirtió en el 1128.º caballero de la Orden del Toisón de Oro en Austria.

En 1906, Ruperto fue nombrado comandante del I Cuerpo de Ejército de Baviera (I. Königlich Bayerisches Armee-Korps) con el rango de teniente general de infantería, promovido a general en 1913.

Tuvo cinco hijos con su esposa, quien murió en 1912 a la edad de 34 años.

En 1912, Leopoldo de Baviera fue sucedido en el cargo de Príncipe regente por su hijo Luis. El 5 de noviembre de 1913, Luis se convirtió en rey por el voto del Senado de Baviera, convirtiéndose en Luis III de Baviera. Esta decisión hizo de Ruperto, el príncipe heredero del reino.

Primera Guerra Mundial 
Comandó el Sexto ejército alemán en el estallido de la Primera Guerra Mundial en Lorena. Si bien una parte del ejército alemán estaba participando en el plan Schlieffen, el príncipe heredero condujo a sus tropas a la Batalla de Lorena. El nombramiento para el mando del Sexto ejército fue el resultado de su realeza, pero el nivel de estudio que había realizado antes de que él tomara el mando fue un factor detrás de su exitosa dirección del Sexto ejército, y el resultó ser un comandante de gran capacidad. El ejército de Ruperto dio paso al ataque francés en agosto de 1914, en la Batalla de Lorena, y luego lanzó una contraofensiva en el día 20. Ruperto no pudo romper a través de las líneas francesas. Más tarde fue al mando del 6.º ejército en el norte de Francia y se mantuvo en el frente Occidental durante la situación de estancamiento que duraría hasta el final de la guerra.

Ruperto fue ascendido al grado de mariscal de campo en 1916 y asumió el mando del Grupo de Ejércitos Ruperto de Baviera el 28 de agosto de ese año, que consistía en el primero, segundo, sexto y séptimo ejército. Ruperto ha sido considerado por algunos como uno de los mejores comandantes reales en el Ejército Imperial alemán de la Primera Guerra Mundial, posiblemente el único que mereció su mando. Ruperto llegó a la conclusión mucho antes que la mayoría de los otros generales alemanes (a finales de 1917), que la guerra no se podía ganar, viendo una creciente ventaja importante de los aliados. También se opuso a la política de tierra arrasada durante los retiros, pero su posición real lo hizo resignarse por esos motivos imposibles para él, a pesar de que lo amenazaban. Finalmente renunció a su mando el 11 de noviembre de 1918.

Se comprometió con la joven princesa Antonieta de Luxemburgo en 1918, pero la capitulación de Alemania retrasó su matrimonio y el compromiso fue cancelado de nuevo.

Pérdida del trono 

Ruperto perdió su oportunidad de gobernar Baviera cuando esta se convirtió en una república durante las revoluciones que se produjeron en la posguerra. Algunos monárquicos hasta llegaron a referirse a Ruperto, a partir de 1921, como «rey de Baviera». Como Ruperto era contrario al régimen de la Alemania Nazi, fue forzado a exiliarse en Italia, en 1939.

En octubre de 1944, cuando Alemania ocupó Hungría, Ruperto consiguió escapar, pero su esposa y sus hijos fueron capturados y llevados primero al campo de concentración de Sachsenhausen, en Oranienburg, Brandeburgo. En abril de 1945, fueron trasladados al campo de concentración de Dachau, de donde fueron liberados por el ejército estadounidense.

Tras la guerra aspiró a la restauración de la monarquía en Baviera. Entre el 60-70% de la población en la postguerra estaba por la restauración, debido al buen recuerdo del gobierno de los Wittelsbach y a la actitud contraria al nazismo mantenida durante el régimen del NSDAP. Todavía en septiembre de 1954 70 diputados bávaros se declararon en favor de la monarquía. Pero la oposición de las autoridades estadounidenses de ocupación impidió que el proceso restaurador se llevara a cabo.

La princesa Antonieta nunca se recuperó totalmente del cautiverio y murió pocos años después.

Matrimonios e hijos

Primer matrimonio 
El 10 de julio de 1900, Ruperto contrajo matrimonio con la duquesa María Gabriela en Baviera, hija de Carlos Teodoro, duque de Baviera, y sobrina de la Emperatriz "Sissi". Tuvieron cinco hijos.
 El príncipe Leopoldo de Baviera (1901-1914), murió de parálisis.
 La princesa Ermengarda de Baviera (1902-1903), murió de difteria.
 El duque Alberto de Baviera (1905-1996).
 Una hija nacida muerta (1906).
 El príncipe Rodolfo de Baviera (1909-1912), murió de diabetes.

Segundo matrimonio 
El 7 de abril de 1921, Ruperto contrajo matrimonio con la princesa Antonieta de Luxemburgo, hermana de las grandes duquesas Carlota y María Adelaida. De este enlace nacieron seis hijos.
 El príncipe Enrique Francisco Guillermo de Baviera (1922-1958), que se casó con Ana María de Lustrac (1927-1999); no tuvo hijos.
 La princesa Ermengarda María Josefa de Baviera (1923-2010).
 La princesa Edita María Gabriela Ana de Baviera (1924-2013).
 La princesa Hilda Hildegarda María Gabriela de Baviera (1926-2002).
 La princesa Gabriela Aldegunda María Teresa Antonia de Baviera (1927-2019).
 La princesa Sofía María Teresa de Baviera (1935- ).

Honores 
Honores alemanes

Honores extranjeros

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Baviera
Casa de Wittelsbach
Pretendientes al trono de Baviera
Pretendientes jacobitas
Mariscales de campo de Alemania
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Generales alemanes de la Primera Guerra Mundial
Miembros de la Academia de Ciencias de Baviera
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Galardonados con la Orden de Hohenzollern
Caballeros de la Cruz Hanseática de Hamburgo
Caballeros de la Cruz Hanseática de Bremen
Caballeros de la Cruz Hanseática de Lübeck
Mariscales de campo de Baviera
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Caballeros de la Orden de San Huberto
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Baviera)
Condecorados con la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph
Miembros de primera clase de la Cruz del Mérito Militar de Mecklemburgo-Schwerin
Nacidos en Múnich
Monárquicos de Alemania